Aeropsidae är en familj av sjöborrar. Aeropsidae ingår i ordningen Spatangoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aeropsidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Aeropsidae